Ильмар Августович Куллам (, 15 июня 1922, Тарту, Эстония — 2 ноября 2011, там же) — советский баскетболист и тренер, серебряный призёр Олимпийских игр в Хельсинки (1952). Заслуженный мастер спорта СССР (1951), заслуженный тренер СССР (1965).

Биография 
В составе сборной СССР завоевал серебряные медали летней Олимпиады в Хельсинки (1952), трёхкратный чемпион Европы (1947, 1951, 1953), чемпион Всемирных студенческих игр (1949, 1951).

По завершении карьеры игрока — главный тренер таллинской команды «Калев» (1960—1975).

Награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В 2010 году был введён в Зал баскетбольной славы Эстонии. Награждён орденом Белой звезды V класса (1997).

Примечания

Ссылки 
 Скончался знаменитый эстонский баскетболист и тренер Ильмар Куллам
 Korvpalliprofessor Ilmar Kullam — 85!
 Ilmar Kullam (5.06.1922-2.11.2011)
 Профиль на ESBL

Баскетболисты СССР
Игроки БК «Калев»
Игроки БК «Тарту»
Игроки сборной СССР по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1952 года
Чемпионы Европы по баскетболу
Преподаватели Тартуского университета
Баскетбольные тренеры СССР
Тренеры БК «Калев»
Почётные граждане Тарту